Zen – nurt buddyzmu
 Zen Cart – program do obsługi sklepów internetowych
 Zen – album Pudelsów
 Zen – jedna z linii produktów firmy Creative
 Zen - mikroarchitektura procesorów firmy AMD
 Zen - wersja wyposażenia samochodów marki Renault (np. Renault Talisman)

Zobacz też